Bergen es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Bergen (condado de Marathon, Wisconsin).
  Bergen (condado de Vernon, Wisconsin).